Aulolaimoides är ett släkte av rundmaskar. Aulolaimoides ingår i familjen Tylencholaimellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Aulolaimoides